Python - uma linguagem de programação
Py (linguagem de programação) - linguagem de programação baseada em BASIC, C, Euphoria, JavaScript e Python.

Desambiguação